Fernando Espuelas (Montevideo, Uruguay, 6 de agosto de 1966) es un empresario y filántropo uruguayo con nacionalidad estadounidense.

Fundador de la empresa de Internet Starmedia, el primer portal de Internet en español.

Referencias

Enlaces externos

La historia de un gran emprendedor
Parent Revolution The Los Angeles Parent's Union
espuelas.com Fernando Espuelas' Official Site
"Espuelas'Video Biography" The Fernando Espuelas Story
Mediafly Fernando Espuelas Speaks at University of Virginia Darden School of Business' Latin America Business Conference, Podcast, February, 2008.
The New York Sun Here's a Classic New York Story of No View Being Permanent, January 2008
Aspen Institute Fernando Espuelas Named Henry Crown Fellow at the Aspen Institute, May, 2007
The Tavis Smiley Show, PBS “Fernando Espuelas Interview”, December 10 2004
The Tavis Smiley Show, NPR, “VOY CEO Fernando Espuelas on Hispanic Market”, May 12 2004
Latino Leaders 'The Fernando Espuelas Story', June-July, 2004 by Susan Hornik

Nacidos en Montevideo
Empresarios de Estados Unidos
Filántropos de Estados Unidos
Expatriados uruguayos en Estados Unidos
Personalidades de las tecnologías de la información